

Cinema e televisione
 Vinyl – film del 1965 diretto da Andy Warhol
 Vinyl – documentario del 2000 diretto da Alan Zweig
 Vinyl – film del 2012 diretto da Sara Sugarman
 Vinyl – serie televisiva statunitense del 2016

Musica
 Vinyl – album di William Michael Morgan del 2016
 Vinyl – singolo di William Michael Morgan del 2017